Schtschutschje () ist der Name

mehrerer Orte in Russland:
Schtschutschje (Kurgan)
Schtschutschje (Twer)
Schtschutschje (Woronesch)

eines Sees in Russland:
Schtschutschje-See